Freud steht für:

 veraltet oder poetisch für Freude
 Freud (Band), österreichische Band
 Freud (Film), Film von John Huston aus dem Jahr 1962 über Sigmund Freud
 Freud (Fernsehserie), österreichische-deutsch-tschechische Fernsehserie von Marvin Kren (2020)
 Freud (Mondkrater), nach Sigmund Freud benannter Mondkrater
 (4342) Freud, Asteroid
 F.R.E.U.D., Musikprojekt 
 Freud (Tools), italienischer Kreissägeblatt- und Fräserhersteller

Familienname:

 Amalia Nathansohn Freud (1835–1930), österreichische Hausfrau, Mutter Sigmund Freuds
 Anna Freud (1895–1982), österreichisch-britische Psychoanalytikerin, Tochter von Sigmund Freud
 Anton Walter Freud (1921–2004), österreichischer SOE-Agent und Enkel von Sigmund Freud
 Clement Freud (1924–2009), britischer Politiker und Autor, Enkel Sigmund Freuds
 David Freud, Baron Freud (* 1950), britischer Politiker (Conservative Party), Journalist und Unternehmer
 Eli Freud (1914–2010), israelischer Musiker, Dirigent und Komponist
 Ernst L. Freud (1892–1970), österreichisch-britischer Architekt
 Esther Freud (* 1963), britische Schriftstellerin, Tochter von Lucian Freud 
 Esti Freud (1896–1980), österreichisch-US-amerikanische Logopädin
 James Freud (1959–2010), australischer Musiker 
 Lucian Freud (1922–2011), britischer Maler, Enkel von Sigmund Freud, 
 Martha Freud (1861–1951), österreichisch-britische Hausfrau, Ehefrau von Sigmund Freud
 Matthew Freud (* 1963), britischer Geschäftsmann und Filmproduzent
 Selma Freud (1877–1962), österreichisch-US-amerikanische Publizistin, zweite Frau, die in Wien in Physik promoviert wurde, und Gründerin der dortigen Gemeinde der Heilsarmee
 Sigmund Freud (1856–1939), österreichischer Psychoanalytiker
 Sophie Freud (1893–1920), österreichisch-deutsche Hausfrau, Tochter Sigmund Freuds, siehe Max Halberstadt
 Sophie Freud (1924–2022), österreichisch-US-amerikanische Psychologin und Sozialwissenschaftlerin, Enkelin Sigmund Freuds
 Tom Seidmann-Freud (1892–1930), österreichische Malerin, Kinderbuchautorin und -illustratorin, Nichte von Sigmund Freud
 W. Ernest Freud (1914–2008), deutscher Psychoanalytiker und Säuglingsforscher, Enkel von Sigmund Freud, Psychoanalytiker

Siehe auch:

 Freud Museum (London)
 Freyd
 Sigmund Freud Museum (Wien)